

Patronyme

 Holly Ingraham, physiologiste américaine ;
 Hubert Ingraham (1947-) est l'actuel premier ministre des Bahamas ;
 Joseph Ingraham (1762-1800) est un navigateur américain de la fin du  ;
 Laura Ingraham (1963-) est une polémiste, journaliste et animatrice de télévision et de radio américaine ;
 Lloyd Ingraham (1874-1956) est un acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Wendy Ingraham (1964-) est une triathlète américaine.

Patronyme américain